Marek Czestkowski (ur. 10 października 1992 w Wyszkowie) - polski pisarz. Promotor lokalnej kultury Wyszkowa i okolic.

Twórczość 
Zadebiutował w 2021 roku powieścią pt.: Knurowiec.

Jego twórczość to satyra na otaczającą rzeczywistość. Szeroko stosuje elementy czarnej komedii, posługując się przy tym absurdalnym humorem. Jego książki przesiąknięte są groteską, gdzie przeciwstawia wobec siebie poważne tematy, ale opisuje je w zabawny sposób.

Współpracuje z wydawnictwami Oficynka i Novae Res.

Powieści 

 Knurowiec (2021)

 Rzeźnia Wyszków (2023)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
https://lubimyczytac.pl/autor/209864/marek-czestkowski

Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Wyszkowie
Polscy pisarze XXI wieku